Александр Просвирнин:
* Просвирнин, Александр Борисович (1964—2010) — советский двоеборец.
 Просвирнин, Александр Дмитриевич (1914—2005) — советский автоконструктор.